Бег с барьерами (барьерный бег) — совокупность легкоатлетических дисциплин, где спортсмены соревнуются в спринтерских видах бега, по ходу которого спортсменам необходимо преодолевать барьеры. 

Не путать с бегом с препятствиями.

Правила 
Правила барьерного бега соответствуют правилам легкоатлетического спринта. Атлеты на дистанции барьерного бега бегут каждый по своей дорожке. L-образные (если смотреть сбоку) барьеры расположены через равные интервалы так, чтобы ножки барьера смотрели в направлении старта (чтобы барьер, задетый бегуном, падал вперёд, а не травмировал бегуна). Для опрокидывания барьера должна быть приложена сила не менее 3.6 Н.

Запрещается:
 проносить ногу сбоку барьера
 намеренно сбивать барьер ногой или рукой.

Характеристики барьеров и расстановки отражены в таблице:

Дисциплины 
 Зимний сезон: 50 метров, 60 метров
 Летний сезон: 100 метров (женщины), 110 метров (мужчины), 400 метров

История 
В 1885 году бегун Крум из университета Оксфорда продемонстрировал технику преодоления барьеров близкую к современной. Олимпийский дебют на дистанции 110 метров с барьерами состоялся в 1896 году. С 1920-х годов барьерным спринтом начали заниматься и женщины.

Техника 
Специалисты барьерного бега считают, что основы современной техники заложил знаменитый американский спортсмен Элвин Крэнцлайн. В 1898 году он достиг результата 15,2 с на дистанции 110 м. Его техника без принципиальных изменений существует по сей день.
Маховая нога переносится через барьер боковым взмахом, толчковая описывает дугообразную траекторию. Барьер не перепрыгивается, а «перешагивается» с минимальной потерей скорости. Барьерный шаг у мужчин бывает длиной около 3,5 м (у женщин 3 м). Важным качеством барьериста является способность быстро набирать скорость к первому барьеру и включаться в бег сразу после преодоления барьера.
Технику «барьерного шага», с определёнными поправками, успешно используют также и бегуны в стипльчезе, что позволяет добиться более высокого результата при преодолении неподвижных препятствий.

Барьерный бег в филателии

Примечания

Ссылки 

 Hurdles-History Taking it in stride

Дисциплины лёгкой атлетики
Бег с барьерами